Príncipe Teobaldo de Orleans, conde de La Marche (francés: Thibaut d'Orléans; 20 de enero de 1948, Sintra - 23 de marzo de 1983, Bamingui) fue el último hijo del pretendiente orleanista a la corona de Francia, Enrique, conde de París, y de la princesa Isabel de Orleans-Braganza.

Familia 

Su padre, como tataranieto del rey Luis Felipe I, era el pretendiente de la Casa de Orleans al Trono de Francia. Su madre fue bisnieta del último emperador del Brasil, Pedro II.

El 23 de septiembre de 1972, en Edimburgo, se casó con Marion Mercedes Gordon-Orr (n. el 4 de septiembre de 1942 en Santiago de Chile). La pareja tuvo dos hijos:

 Roberto Benedicto Pablo Enrique Jacobo María de Orleans, conde de La Marche (n. el 6 de septiembre de 1976 en Edimburgo).
 Luis Felipe Alberto Francisco María de Orleans (Edimburgo, 18 de abril de 1979 - Thoiry, 2 de enero de 1980).

La boda se realizó sin el consentimiento de su padre el cuál molesto por la unión, declaró a sus hijos no dinásticos y rompió contacto con su hijo menor. En los siguientes años y para sobrevivir Teobaldo y su esposa publicaron libros que tuvieron cierto éxito. 

Su matrimonio inicialmente feliz se torno infeliz por los apuros económicos, la muerte de su segundo hijo fue un golpe doloroso para el príncipe. En los meses posteriores al funeral, Teobaldo estuvo involucrado en un intento de robar pinturas de una villa en Tarbes. Estuvo bajo custodia en prisión durante catorce meses antes de ser condenado a un año de prisión condicional por el Tribunal Penal por complicidad en intento de robo, el 28 de junio de 1981. Los problemas del príncipe estaban en la portada de muchos periódicos.

Después de su liberación de prisión, el Conde de la Marche salió de Francia para organizar safaris para turistas adinerados en la República Centroafricana, muriendo allí misteriosamente. Tras la muerte de su padre en 1999, su hermano Enrique le concedió carácter dinástico a su único sobrino sobreviviente.

Árbol genealógico

Referencias

Enlaces externos 
 Official website: Institut de la Maison Royale de France

Casa de Borbón en Francia
Dinastía de Orleans
Pretendientes orleanistas al trono francés
Caballeros de la Legión de Honor